Кен Траск (; ) — американский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер мужской сборной США участник  (заняли девятое место).

Чемпион мира и США среди ветеранов (2015). Участник семи .

Начал заниматься кёрлингом в 1966. Играет на позиции первого и второго.

Достижения 
 : бронза (2005).
 : золото ().
 : золото (2015), серебро (2016), бронза (2014, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; «АООК» — Американский олимпийский отбор по кёрлингу)

Результаты как тренера 
национальных сборных:

клубных команд:

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Тренеры по кёрлингу США